El Centinela kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 El Centinela (kulle),

Mexiko 

 El Centinela, Mexiko, ort, San Luis Potosí, Tamuín, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar